Schwerpunkt steht für:

Mathematik und Naturwissenschaften:
 Massenmittelpunkt, in der Physik das mit der Masse gewichtete Mittel der Positionen seiner Massepunkte
 Baryzentrum, in der Himmelsmechanik der Massenmittelpunkt mehrerer Körper
 Gravizentrum, in der Physik der mittlere Ort der Gravitationskraft
 Geometrischer Schwerpunkt, in der Geometrie der mittlere Ort von Figuren

Weitere Bedeutungen:
 Schwerpunktthema, ein vorrangiges Thema
 Schwerpunkt (Berufsausbildung), Begriff in der Berufsbildung
 Ensemble Schwerpunkt, Bläserquintett

Siehe auch:

Schwerpunktprogramm
Schwerpunktstreik
Schwerpunktfach